Kokoun peut désigner :
Kokoun, la commune du Burkina Faso
Kokoun, la commune de la Côte d'Ivoire

Homonymie de localités